Nijasow oder Nyýazow ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul-Wached Nijasow (* 1969), russischer Islamist
 Amin Irmatowitsch Nijasow (1903–1973), sowjetisch-usbekischer Politiker
 Ghalymschan Nijasow (* 1973), kasachischer Politiker
 Saparmyrat Nyýazow (1940–2006), turkmenischer Politiker

Siehe auch Nijasowa

ru:Ниязов